The American Dream Died è l'undicesimo album in studio del gruppo musicale statunitense Agnostic Front, pubblicato nel 2015.

Tracce

Collegamenti esterni